Александр Кривенко:
 Кривенко, Александр Васильевич (род. 1958) — украинский военачальник, генерал-лейтенант, первый заместитель командующего Национальной гвардией Украины.
 Кривенко, Александр Анатольевич (1963—2003) — украинский журналист и общественный деятель.